Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2010, classée en catégorie Premier, se dispute à Charleston du 12 au .

Samantha Stosur remporte le simple dames. En finale, elle bat Vera Zvonareva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Liezel Huber et Nadia Petrova.

Faits marquants 
Ce tournoi de catégorie Premier s'est disputé à Charleston du 12 au .

L'Australienne Samantha Stosur triomphe en simple, décrochant le second et plus important trophée de sa carrière. En finale, elle bat Vera Zvonareva, tombeuse en demi-finale de la première tête de série Caroline Wozniacki (blessée).

En double dames, Liezel Huber gagne avec Nadia Petrova ; au bénéfice de ce succès, elle prend seule, le , la place de numéro un mondiale qu'elle partageait avec Cara Black depuis plus de deux ans. Il s'agit là de la toute première collaboration entre l'Américaine et la Russe.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Family Circle
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Family Circle
Tennis aux États-Unis en 2010
Tennis en avril 2010